Le terme Ditton peut se référer à:

Personnalités 
Humphry Ditton (1675–1715), mathématicien anglais ;
 (née en 1980), navigatrice britannique.

Toponymes

L'ancienne municipalité de Ditton, au Québec, qui a fusionné avec La Patrie en 1997.
Rivière Ditton, un tributaire de la rivière au Saumon (Le Haut-Saint-François), coulant dans Chartierville et La Patrie, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, Québec, au Canada.
Rivière Ditton Est, un tributaire de la rivière Ditton coulant dans Chartierville, MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec, au Canada.
Rivière Ditton Ouest, un tributaire de la rivière Ditton coulant dans Chartierville, MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec, au Canada.

Au Royaume-Uni:
 Ditton, Cheshire
 Ditton, Kent
 Ditton
 Ditton Green, Suffolk
 Ditton Priors, Shropshire
 Fen Ditton, Cambridgeshire
 Long Ditton, Surrey
 Thames Ditton, Surrey
 Ditton, un canton de la paroisse de Prescot anciennement dans le Lancashire.